Laitakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laitakari (halvö i Finland, Lappland, lat 65,62, long 25,05), 
 Laitakari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,71, long 24,58), 
 Laitakari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,63, long 24,69), 
 Laitakari (ö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,22, long 25,27), 
 Laitakari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Laitakari (ö i Finland, Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Haraldsholmen (ö), Mellersta Österbotten, Karleby, 
 Laitakari (halvö i Finland, Norra Österbotten, lat 65,40, long 25,28), 
 Laitakari (ö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,75, long 21,38), 
 Laitakari (ö i Finland, Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar